Carlo Barsotti (1849-1927), giornalista.
 Divo Barsotti (1914-2006), mistico cristiano.
 Giovanni Barsotti (Lucca, 1799 – ivi, 1870), matematico.
 Jacopo Barsotti (Torino, 1921 – Padova, 1987), matematico.
 Leandro Barsotti (Brindisi, 1966), cantante.
 Michele Barsotti (? – Lucca, 1899), romanziere e giornalista.
 Tommaso Barsotti (Firenze, 1786 – Marsiglia, 1868), compositore.